Метта може да се отнася до:

 Във футбола – ФШ МЕТТА / Латвийски университет
 В будизма – метта, любяща доброта